Brian Jensen (voetballer, 1968), Deens voetballer
 Brian Jensen (voetballer, 1975), Deens voetbaldoelman
 Brian Jensen (voetballer, 1980), Deens voetballer
 Brian Jensen (wielrenner), Amerikaans wielrenner